Серо Косточе има више значења:

 Серо Косточе (Сан Педро Кијатони), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Косточе (Санта Марија Тепантлали), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Косточе (Санто Доминго Тепустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику